Бозвел има више значења:
 Бозвел (Индијана)
 Бозвел (Оклахома)
 Бозвел (Пенсилванија)